Chrzanów ist Name folgender Orte in Polen:
 Chrzanów, Stadt in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Chrzanów (Warschau), Stadtteil von Warschau
 Chrzanów (Pacanów), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Pacanów
 Chrzanów (Powiat Janowski), Dorf und Gemeinde in der Woiwodschaft Lublin
 Chrzanów-Kolonia, Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Chrzanów
 Chrzanów Duży und Chrzanów Mały, Dörfer in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Grodzisk Mazowiecki
 Chrzanów (Kobierzyce), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Kobierzyce